Il existe plusieurs personnages du nom de Smaradge :

Smaragde de Rome martyr sous Maximien, vers 303 en même temps que Large, que le diacre Cyriaque de Rome et que de vingt autres confesseurs, à l'extérieur de Rome, sur la via Salaria, au lieu dit des Thermes de Salluste.
Smaragde de Nicomédie, en Bithynie. Martyr vers 303,durant la Persécution de Dioclétien.
Smaragde le légionnaire, un des Quarante martyrs de Sébaste, lors de la reprise de persécutions sous Licinius, en 320.
 Smaragde de Ravenne  mort en 611, est un patricien byzantin qui fut nommé deux fois exarchat de Ravenne dans les périodes 584-589 et 603-608.
 Smaragde de Saint-Mihiel  mort vers 826, est un homme du clergé régulier et un lettré de l'époque carolingienne, moine bénédictin, puis abbé de l'abbaye Saint-Michel de Saint-Mihiel.